

Cinema e televisione 
 Partenza – film del 1930 diretto da Robert Siodmak
 Partenza – episodio della seconda stagione della serie televisiva Under the Dome
 Partenza – episodio della nona stagione della serie televisiva E.R. - Medici in prima linea

Geografia 
 Partenza – frazione di Pianella, in Abruzzo

Musica 
 La partenza – canzonetta di Pietro Metastasio del 1749 
 Partenza – extended play delle Buono! del 2011

Altro 
 Partenza scout – momento con cui un rover o una scolta conclude il proprio cammino educativo

Altri progetti